Ryba ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Joseph Ryba (1795–1856), tschechischer Augenarzt
 Franz Ryba (Geologe) (1867–1918), tschechischer Geologe und Paläontologe
 Franz Ryba (1910–1987), deutscher Politiker (CDU)
 Jakub Jan Ryba (1765–1815), böhmischer Lehrer, Kantor und Komponist
 Josef Jakub Ryba (1795–1856), böhmischer Ophthalmologe 
 Michael Ryba (1947–2014), deutscher Künstler
 Vilém Ryba (1849–1907), böhmischer Journalist und Politiker

Ryba steht für:
 (2523) Ryba, Asteroid des Hauptgürtels